Toksemia – krążenie we krwi toksyn bakteryjnych (jak przy błonicy i tężcu), zwierzęcych (przy ukąszeniu żmii) lub roślinnych.

W medycynie niekonwencjonalnej termin "toksemia" stosuje się dla określenia przeciążenia organizmu "toksynami", co ma czynić go podatnym na infekcje.

Przypisy

Zobacz też 
 bakteriemia
 toksykologia
 toksykometria
 endotoksyna

Toksykologia